De 75e Motorcross der Naties werd verreden op 25 september 2022 in het Amerikaanse Buchanan, Michigan, op het RedBud-circuit.

Van alle deelnemende landen mochten de twintig besten uit de kwalificaties deelnemen aan de finale. Negentien landen plaatsten zich via de kwalificaties op zaterdag, het twintigste land via de B-finale op zondagochtend. Elke ploeg bestond uit drie rijders: één in de MXGP-klasse, één in de MX2-klasse, en één in de "Open" klasse, dus met vrije keuze van motor. De wedstrijd bestond uit drie reeksen waarin telkens twee rijders per land uitkwamen: resp. MXGP + MX2, MX2 + Open, en MXGP + Open. De puntenstand per land is de som van de vijf beste resultaten die de rijders in de reeksen behaalden, het slechtste resultaat werd geschrapt.

Selectie België en Nederland
: Jago Geerts (MXGP), Liam Everts (MX2) en Jeremy Van Horebeek (Open).
: Glenn Coldenhoff (MXGP), Kay de Wolf (MX2) en Calvin Vlaanderen (Open).

Deelnemerslijst

Trainingen 
De trainingen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Kwalificatiereeksen 
De kwalificatiereeksen werden individueel per categorie afgewerkt.

MXGP

MX2

Open

Uitslagen Reeksen

MXGP + MX2

MX2 + Open

MXGP + Open

Eindstand 

Motorcross der Naties
Motorsport in 2022
Motorcross in de Verenigde Staten
Sportevenement in de Verenigde Staten
Sport in Michigan